Радченко Володимир Григорович
 

 Радченко Володимир Григорович (1952) — біолог, академік НАН України (2009).
 Радченко Володимир Григорович (1916–1969) — літературознавець, співробітник АН УРСР.